Вество́рне (, МФА: ) — община в провинции Южная Голландия (Нидерланды).

Община Вестворне была образована 1 января 1980 года за счёт слияния общин Остворне и Рокканье. Название «Остворне» означало «Восток острова Ворне», но так как остров Ворне к настоящему времени уже слился с лежавшим восточнее островом Пюттен, то новым названием стало «Вестворне» — «Запад острова Ворне-Пюттен».

Примечания